Marie van Pruisen (1579-1649)
 Marie van Pruisen (1825-1889)
 Marie Louise Anna van Pruisen